USS Nevada  peut faire référence à plusieurs navires de la marine américaine, nommé d'après l'État du Nevada : 

, renommé Nevada en 1869
, un monitor mis en service en 1902, renommé Tonopah en 1909, et revendu en 1922
, un cuirassé mis en service en 1916, endommagé lors de l'attaque de Pearl Harbor et qui réparé servit pendant la Seconde Guerre mondiale, fut utilisé comme navire cible lors d'essais nucléaires à Bikini en 1946 puis finalement coulé comme cible de tir en 1948.
, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe Ohio mis en service en 1986

Source

Nevada